Montpezat puede referirse a: 

 Montpezat, comuna francesa situada en Gard.
 Montpezat, comuna francesa situada en Lot y Garona.